Елена Веснина и Екатерина Макарова — победительницы турнира.

Общая информация 
Первый номер посева итальянский дуэт Роберта Винчи и Сара Эррани выбыл уже во втором раунде. В их отсутствие финальный поединок свелся к противостоянию четвёртых номеров посева Елены Весниной и Екатерины Макаровой, а также альянса Флавии Пеннетты и Мартины Хингис. Примечательно, что 32-летняя швейцарка, которая переживала очередное возвращение в теннис пробилась в финал турнира из серии Большого шлема впервые с 2002 года в женском парном и с 2006 года во всех разрядах. Но победу на турнире отпраздновали россиянки Веснина и Макарова. Эта победа стала для них второй совместной на турнирах Большого шлема. Прошлогодние чемпионки — чешки Андреа Главачкова и Луция Градецкая не защищали свой титул, однако обе принимали участие в турнире. Главачкова в паре с китайской спортсменкой Чжэн Цзе достигла четвертьфинальной стадии, а Градецкая, выступая с Михаэллой Крайчек уступила в третьем раунде.

Посев 

  Сара Эррани /  Роберта Винчи (Второй раунд)
  Се Шувэй /  Пэн Шуай (Третий раунд)
  Кара Блэк /  Саня Мирза (Полуфинал)
 ''' Елена Веснина /  Екатерина Макарова (Титул)
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (Четвертьфинал)
  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс (Первый раунд)
  Тимея Бабош /  Кристина Младенович (Первый раунд)
  Андреа Главачкова /  Чжэн Цзе ''(Четвертьфинал)

<ol start="9">
  Алла Кудрявцева /  Анастасия Родионова ''(Третий раунд)
  Эшли Барти /  Кейси Деллакква ''(Первый раунд)
  Луция Градецкая /  Михаэлла Крайчек ''(Третий раунд)
  Гарбинье Мугуруса /  Карла Суарес Наварро ''(Третий раунд)
  Анабель Медина Гарригес /  Ярослава Шведова ''(Второй раунд)
  Чжань Хаоцин /  Чжань Юнжань ''(Второй раунд)
  Анастасия Павлюченкова /  Луция Шафаржова ''(Второй раунд)
  Юлия Гёргес /  Анна-Лена Грёнефельд (Первый раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Торнадо Алисия Блэк /  Бернарда Пера (Первый раунд)
  Дженнифер Брэди /  Саманта Кроуфорд (Первый раунд)
  Николь Гиббс /  Мария Санчес (Первый раунд)
  Грейс Мин /  Мелани Уден ''(Первый раунд)

<ol start="5">
  Эйжа Мухаммад /  Тейлор Таунсенд ''(Первый раунд)
  Катерина Стюарт /  Луиза Чирико ''(Первый раунд)
  Анна Татишвили /  Ирина Фалькони (Первый раунд)

 Список снявшихся спортсменов по ходу турнира 

  Зарина Дияс /  Сюй Ифань (Четвертьфинал)
  Мирьяна Лучич-Барони /  Доминика Цибулкова ''(Первый раунд)

<ol start="3">
  Андреа Петкович /  Магдалена Рыбарикова ''(Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые